— 62-й Император Японии, синтоистское божество. Правил с 31 мая 945 по 5 июля 967..

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Тэнгё (938—947)
 Тэнряку (947—957)
 Тэнтоку (957—961)
 Ова (961—964)
 Кохо (964—968)

Родословная 
Примечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список императоров Японии

Правители Азии X века
 13